Beaver Dam kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Beaver Dam (Kentucky)
Beaver Dam (Wisconsin)